Пюклер — немецкий дворянский род, состоявший из нескольких ветвей:
 Пюклер-Мускау (князья):
 Пюклер-Мускау, Герман фон — немецкий писатель.
 Пюклер-Бургхаус (графы):
 Пюклер-Бургхаус, Карл Фридрих фон — генерал СС.
 Пюклер-Лимпург (графы).